Sinophora är ett släkte av insekter. Sinophora ingår i familjen spottstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spottstritar
Sinophora